Zene
 A Rajna kincse (németül Das Rheingold) (1869) Richard Wagner operája
 Rheingold (2003) a Grave Digger nagylemeze
 Rheingold (2008) Klaus Schulze nagylemeze
Egyéb
 Rheingold, nemzetközi vasúti járat (1928–1987)